Il campionato era formato da sette squadre e il  vinse il titolo.

Classifica finale

Collegamenti esterni

Calcio nel 1927
Calcio nel 1928
Campionato maltese di calcio